Mitrydates III – król Bosporu
 Mitrydates III – król Partii
 Mitrydates III – król Pontu
 Mitrydates III – władca iberyjski